Stadtwappen steht für:
 Wappen einer Stadt, siehe Wappen#Stadtwappen
 Das Stadtwappen, Kurzerzählung von Franz Kafka 

Siehe auch